Stromiec est le nom :

 de la gmina de Stromiec, dans le powiat de Białobrzegi, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Stromiec, chef-lieu de cette gmina